Правда Востока — общегосударственная общественно-политическая и социально-экономическая газета на русском языке, издающаяся в Узбекистане. 

В советское время была органом ЦК Коммунистической партии Узбекистана, Верховного Совета и Совета Министров Узбекской ССР. Ныне газета является органом Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Газета выходит со 2 апреля 1917 года. Первоначально называлась «Наша газета». Своё нынешнее наименование газета получила в ноябре 1924 года. В 1956 году награждена орденом Трудового Красного Знамени.

В 1975 году газета выходила ежедневно, а её тираж составлял 250 тыс. экземпляров. Сейчас газета выходит пять раз в неделю — со вторника по субботу. На начало 2017 года тираж составлял больше 30 тыс. экземпляров.

Примечания 

Газеты Узбекистана на русском языке
Средства массовой информации Ташкента
Правительственные газеты
Газеты СССР
Коммунистические газеты
Социалистическая пресса